Дин Рэймонд Канди (; род. 12 марта 1946, Алхамбра, Калифорния, США) — американский кинооператор.

Биография 
Дин Канди родился 12 марта 1946 года в города Алхамбра (штат Калифорния) в США. В детстве увлекался сборкой моделей и интересовался кино. До своего первого крупного проекта, Хэллоуина Джона Карпентера, прославившего его, у Канди за плечами уже было несколько серьёзных работ в кино в качестве оператора.

На съёмках картины вся необходимая аппаратура была у него с собой и помещалась в небольшом фургоне, что было очень удобно на съёмочной площадке.

Является членом Американского общества кинооператоров с 1986 года.

Избранная фильмография 
  — Хэллоуин
  — Туман
  — Побег из Нью-Йорка
  — Хэллоуин 2
  — Нечто
  — Хэллоуин 3: Время ведьм
  — Психо 2
  — Роман с камнем
  — Назад в будущее
  — Кто подставил кролика Роджера
  — Назад в будущее 2
  — Назад в будущее 3
  — Капитан Крюк
  — Парк юрского периода
  — Флинтстоуны
  — Каспер
  — Ловушка для родителей
  — Гарфилд
  — Отпуск по обмену
  — Скуби-ду 4: Проклятье озёрного монстра
  — Такие разные близнецы
  — В гостях у Элис

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе